Nothing – utwór zespołu Depeche Mode z albumu Music for the Masses
 Nothing – utwór piosenkarki Heather Nova z singla "Heart And Shoulder"
 Nothing – album grupy Meshuggah
 Nothing – singel zespołu A
 Nothing – singel zespołu The Rasmus